Příjmení Zukal nosí více významných osobností:

 Josef Zukal (1841–1929) – český historik a pedagog
 Rudolf Zukal – více osob
 Václav Zukal (* 1976) – český grafik a typograf

Externí odkazy